Боевóй кинжáл Фéрберна-Сáйкса (, F&S fighting knife) — самый известный кинжал периода Второй мировой войны, разработанный Уильямом Ферберном и .

В 1930-е годы в Шанхае капитан полиции Ферберн изучал восточные техники ножевого боя, для схваток на ножах были изготовлены так называемые «шанхайские боевые ножи» — стилетообразные кинжалы из переточенных винтовочных штыков (Lee Metford образца M1888). В июне 1940 года британской компании Wilkinson Sword была заказана разработка боевого ножа для спецподразделений коммандос. Свою модель кинжала, основанную на «шанхайском боевом ноже», фирме предложили Ферберн и Сайкс. Предложение было одобрено, произведён выпуск пробной партии и, после проведения испытаний, поступил заказ министерства обороны. Производство кинжалов было налажено на разных заводах, по ходу производства в конструкцию кинжала вносили изменения. Известны 3 основные военные модификации.
Клинок кинжала — стальной, ромбический в сечении, сравнительно резко сужающийся к острию. Рукоять круглого сечения первоначально изготавливали из латуни, — известны варианты из других сплавов.

Кинжал окружён многочисленными легендами. Сегодня он является предметом коллекционирования. Многие фирмы по всему миру производят копии и реплики кинжала Ферберна-Сайкса. На основе кинжала разработано значительное число современных боевых ножей и кинжалов.

См. также 
 Нож разведчика

Ссылки 
 История кинжала Ферберна-Сайкса
 Сайт коллекционера, с подробнейшей информацией о всех поколениях этих кинжалов https://www.fairbairnsykesfightingknives.com/
 Информация о данных кинжалах, фотографии , ттх  http://www.gotavapen.se/gota/artiklar/fs/new/fs_new.htm

Холодное оружие по алфавиту
Ферберн-Сайкс
Ножи по алфавиту
Появились в 1941 году в Великобритании